Breitmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Breitmeier (* 1961), deutscher Politologe
 Ilonka Breitmeier (* 1953), deutsche Schauspielerin, Musikerin und Malerin
 Johannes Breitmeier (1913–2002), deutscher Tiermaler, Landschaftsmaler und Buchillustrator

Siehe auch:
 Breitmaier
 Breitmeyer